Michael Noetzel ist der Name folgender Personen:

* Michael Noetzel (Politiker, 1925) (1925–2003), deutscher Politiker (SPD)
 Michael Noetzel (Politiker, 1975) (* 1975), deutscher Politiker (Die Linke)